PlayStation (computerserie), een serie spelcomputers uitgebracht door Sony.
 PlayStation (spelcomputer), de eerste spelcomputer uit de serie.
 PlayStation 2, de tweede spelcomputer uit de serie.
 PlayStation Portable, de eerste draagbare spelcomputer uit de serie.
 PlayStation 3, de derde spelcomputer uit de serie.
 PlayStation Vita, de tweede draagbare spelcomputer uit de serie.
 PlayStation 4, de vierde spelcomputer uit de serie.
 PlayStation 5, de vijfde spelcomputer uit de serie.